Il doppio del torneo di tennis Sao Luis Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori João Cunha e Silva e Roger Smith che hanno battuto in finale Fabio Silberberg e João Zwetsch 4-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Otavio Della /  Marcelo Saliola (semifinali)
 João Cunha e Silva /  Roger Smith (Campioni)

 Juan-Carlos Bianchi /  Danilo Marcelino (quarti di finale)
 Gastón Etlis /  Mariano Hood (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sao Luis Challenger 1994